Levski-Spartak Sofia – società di calcio maschile bulgara (1969-1985)
 B.C. Levski Spartak Sofia – società di pallacanestro femminile bulgara
 Levski-Spartak Sofia – società di pallamano maschile bulgara